international (sport), een atleet, sportman of sportvrouw die namens zijn of haar land deelneemt aan wedstrijden tegen andere landen meedoet
International (motorfiets), een Japans historisch motorfietsmerk
International (automerk), een verdwenen Amerikaans automerk
International Harvester, een Amerikaans tractormerk
multinational (Engelse term), een internationaal opererend bedrijf

Zie ook
Internationale (doorverwijspagina)